Intendente de Coquimbo puede referirse al:
 Intendente de Coquimbo, autoridad a cargo de la Intendencia de Coquimbo (1811-1826).
 Intendente de la Provincia de Coquimbo (1826-1975).
 Intendente de la Región de Coquimbo (1975-2021)